

Inghilterra 
 Chiesa di Tutti i Santi – chiesa di Earls Burton

Italia 
 Chiesa di Tutti i Santi – chiesa di Agerola
 Chiesa di Tutti i Santi – chiesa di Arzignano
 Chiesa di Tutti i Santi – chiesa di Messina
 Chiesa di Tutti i Santi – chiesa di Sanremo
 Chiesa di Tutti i Santi – chiesa di Rovetta
 Chiesa di Tutti i Santi al borgo Sant'Antonio – chiesa di Napoli

Pagine correlate 

 Chiesa di Ognissanti